Schtschuko ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Wladimirowitsch Schtschuko (1905–1960), sowjetischer Architekt
 Wladimir Alexejewitsch Schtschuko (1878–1939), russisch-sowjetischer Künstler und Architekt